Stockkläppen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stockkläppen (Sottunga, Åland), 
 Stockkläppen, Korpo, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar